Mark Katic (né le  à Porpucine, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Il participe avec l'équipe LHO au Défi ADT Canada-Russie en 2006, 2007 et 2008.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || Sting de Sarnia || LHO ||51 ||5 ||29 ||34 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Sting de Sarnia || LHO ||68 ||5 ||35 ||40 ||31 ||4 ||1 ||3 ||4 ||8 
|-  
|2007-2008 || Sting de Sarnia || LHO ||45 ||5 ||26 ||31 ||28 ||6 ||0 ||3 ||3 ||8
|-
|2008-2009 || Sting de Sarnia || LHO ||63 ||13 ||41 ||54 ||45 ||4 ||1 ||0 ||1 ||6
|-  
|2009-2010 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||48 ||3 ||11 ||14 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||63 ||4 ||26 ||30 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Islanders de New York ||LNH || 11|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||14 ||0 ||4 ||4 ||6 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2012-2013 || Eisbären Berlin || DEL || 47|| 6|| 13|| 19|| 22|| 13|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2013-2014|| KHL Medveščak || KHL|| 44|| 1|| 10|| 11|| 18|| 4|| 0|| 0|| 0|| 32
|-
|2013-2014 || KHL Medveščak Zagreb II || Croatie ||- ||- ||- ||- ||- ||4 ||9 ||7 ||16 ||2 
|-
| 2014-2015|| KHL Medveščak || KHL || 32|| 4|| 5|| 9|| 37|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || KHL Medveščak Zagreb II || Croatie ||- ||- ||- ||- ||- ||5 ||1 ||9 ||10 ||4 
|-
| 2015-2016|| KHL Medveščak || KHL ||52 ||3 ||7 ||10 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || KHL Medveščak Zagreb II || Croatie ||- ||- ||- ||- ||- ||1 ||1 ||3 ||4 ||0 
|-
| 2016-2017|| KHL Medveščak || KHL ||57 ||6 ||20 ||26 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Skellefteå AIK || SHL ||4 ||0 ||2 ||2 ||25 ||7 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|2017-2018 || Skellefteå AIK || SHL ||51 ||4 ||17 ||21 ||28 ||16 ||0 ||3 ||3 ||2
|-
|2018-2019 || Adler Mannheim ||  DEL ||51 ||3 ||29 ||32 ||0 ||14 ||4 ||10 ||14 ||2
|-
|2019-2020 || Adler Mannheim || DEL ||51 ||6 ||30 ||36 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || Adler Mannheim || DEL ||33 ||4 ||13 ||17 ||6 ||6 ||1 ||2 ||3 ||0
|-
| 2021-2022|| Adler Mannheim || DEL ||  ||

Notes et références 

Naissance en mai 1989
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur du Sting de Sarnia
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Islanders de New York
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur du Skellefteå AIK
Joueur du Adler Mannheim